Owczarki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Owczarki, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Owczarki, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Owczarki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie